Palacio de Justicia o Palacio de la Justicia puede referirse a los siguientes artículos:

Edificios

Europa 
 Palacio de Justicia (Viena), Austria;
 Palacio de Justicia (Budapest), Hungría;
 Palacio de Justicia de Bruselas, Bélgica;
 Palacio de Justicia de Marsella, Francia;
 Palacio de Justicia de Albacete, España;
 Palacio de Justicia (Valencia), España;

América Latina 
 Palacio de Justicia de la Nación (Argentina), Buenos Aires, Argentina;
 Palacio de Justicia de Córdoba, Argentina;
 Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia;
 Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, Chile;
 Palacio de Justicia de Colombia, Bogotá, Colombia;
 Palacio de Justicia de Guatemala, Guatemala;
 Palacio de Justicia (Toluca), México;
 Palacio de Justicia de Lima, Perú;
 Palacio de Justicia del Cusco, Perú;
 Palacio de Justicia (Montevideo) o Palacio Piria, Uruguay;
 Palacio de Justicia de Carabobo, Venezuela;
 Palacio de Justicia de Caracas, Venezuela;
 Palacio de Justicia de Maracay, Venezuela;

Estados Unidos 
 Palacio de Justicia del Condado de DeKalb (Georgia);
 Palacio de Justicia del Condado de DeKalb (Illinois);
 Palacio de Justicia del Condado de DeKalb (Misuri);

Otros 
 Palacio de la Justicia (cómic), o Salón de la Justicia, sede​ ficticia de la Liga de la Justicia de América en la serie de animación Superamigos;